А, а — первая буква всех алфавитов на кириллической основе, в том числе современного русского алфавита. В старославянской азбуке носит название «аз», означающее русское местоимение «я». Восходит к  (альфа), а эта последняя — к финикийскому «Алеф». Приставка «а» (перед гласными — «ан») в заимствованных из греческого языка словах обозначает отсутствие признака, выраженного основной частью слова, и соответствует русскому «без», «не», «вместо», например: «а-морфный» — бесформенный, «а-симметричный» — несимметричный.

Происхождение 
Восходит к греческой Αα «альфа», а та — к финикийскому «алеф», обозначавшему гортанный согласный ʔ; наиболее распространённая версия возводит начертание алефа к изображению головы быка.
По-старославянски и по-церковнославянски буква называется «азъ», что переводится на русский язык местоимением «я». В кириллице выглядит как , в глаголице — как Ⰰ (, часто выбор такого начертания для первой буквы алфавита объясняют связью с крестом как христианским символом).

Числовое значение 
В обеих древнейших славянских азбуках, как и в греческом алфавите, буква в сочетании с титлом имеет числовое значение 1. Как первая буква алфавита, аз имеет символическое значение начала (см. Альфа и Омега), наименьшего предела («не знать ни аза», старообрядческое «умереть за единый аз» — впрочем, здесь имеется в виду и конкретный союз а, выброшенный при Никоне из Символа веры). Под влиянием греческих образцов использовалась в русском письме для замены греческих корней со значением '1' mono- и 'первый' proto-; например .а.хъ = монахъ (в подписях иконописцев); .а.игуменъ = протоигуменъ (в послании митрополита Киприана Феодору Симоновскому).

В современном русском алфавите буква А продолжает и сегодня иметь самостоятельное значение порядкового числительного ‘первый (по счёту)’: пункт А, девятый класс «а», сектор А.

Преобразования начертания 
Кириллическое А изображается тождественно с латинским со времён введения в России гражданского шрифта; впрочем, для прописной буквы это начертание применялось и ранее в декоративных целях, в частности, в украинских изданиях, которые нередко использовали греческие формы заглавных букв, особенно в заголовках (а греческая заглавная альфа также выглядит тождественно с А); во второй половине XVII века на шрифт заголовков в украинских книгах влияла уже и латинская антиква.

Произношение в русском литературном языке 
В русском литературном языке буква «А», в зависимости от позиции, читается вслух по-разному:
 под ударением (рука́) — как звук [а];
 в предударном слоге (паро́м) — как []; то же в сочетаниях -ао-, -оа- и т. п.: баоба́б, коагуля́нт;
 в остальных безударных позициях (после ударения и более чем за один слог до ударения) — как [];
 иногда в безударном слоге после шипящих — как []: часы́, к сожале́нию.
 В безударных слогах буква А читается вслух так же, как и буква О: «пора́» [пра́], «росла́» [рсла́].
 Поэтому, в частности, слова с буквой а в безударной позиции часто неотличимы на слух от слов, в которых на том же месте пишется некоторая другая гласная буква.
 Так, буква а в безударной позиции после букв, обозначающих твёрдый согласный звук (сама́) обозначает безударный гласный звук ([ъ] или []) — в литературном языке тот же самый звук, который в других словах обозначается буквами о (в исконных или освоенных словах) (сома́); поэтому сама́ и сома́ оказываются неотличимы на слух.
 В первом предударном слоге (сады́) а читается как безударное [], а в заударном (но́са) или во втором предударном (садово́д) слоге — как [ъ].

Русские слова́ с начальной буквой «А» представляют собой главным образом заимствования (кроме слова «а»), междометия или звукоподражательные образования: а́хать, ау́кать, а также слова, попавшие в литературный русский язык из северных диалектов: аляповатый.

После согласных букв, обозначающих звуки парные по твёрдости/мягкости, буква А(а) сигнализирует твёрдость предшествующего согласного звука: бак, вар, газ. В остальных позициях, где такой парности нет, — а именно, в начале слова (армия), после гласных (вуаль), после согласных шипящих (жар, чашка, пощада), ц (царь), й (Майами), — буква А(а) никак не сказывается на твёрдости-мягкости предшествующего согласного звука.

Факты 
 Союз «а» состоит из единственной этой буквы, восклицательное междометие «а!» — также.
 Строчная «а» — сокращённое обозначение единицы измерения площади ар в метрической системе.
 Строчная «а» — обозначение метрической приставки атто-, означающей 10−18 единицы.
 Прописная «А» — сокращённое обозначение ампера — единицы измерения силы электрического тока в СИ.
 На компьютерной клавиатуре с раскладкой ЙЦУКЕН клавиши А и О обычно помечаются точками или полосками для удобства слепого позиционирования пальцев на этих клавишах.

Таблица кодов

Примечания

Литература

Ссылки 

 Про букву А

 

Буквы кириллицы
Украинский алфавит
Македонский алфавит
Болгарский алфавит
Старославянский алфавит
Русский алфавит
Белорусский алфавит
 
Вуковица